La Touvière steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Essert-Romand im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Leschaux im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Le Biot im Département Haute-Savoie, Frankreich